Топ-модель по-американски, 19 сезон или Топ-модель по-американски: Зачётная сессия — девятнадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 24 августа по 16 ноября 2012 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством LA Models NY & Model Management
 Стать лицом духов «Dream Come True»
 Разворот в журнале Nylon
 Съёмка для Nine West и Smashbox Cosmetics
 Денежный приз — 100000 $

Состав жюри полностью поменялся и ими стали ведущая Тайра Бэнкс, критик Келли Катрон, модель Роб Эванс, блогер Брайанбой.
В этом сезоне девушки путешествовали на Ямайку в Очо-Риос. Победительницей стала 21-летняя Лора Джеймс из Колледжа Пол Смит (Нью-Йорк).

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница исключена
  Участница выбыла из шоу
  Участница выиграла конкурс
  Участницу вернули в шоу
  Участница выиграла в шоу

 В 3 эпизоде Мария отказалась участвовать в фотосессии и покинула проект по собственному желанию. В дальнейшем она не принимала участие в фотосессиях для отчисленных.

Оценки 

  Участница сделала лучшую работу
  Участница исключена

 Мария ушла по желанию в 3 эпизоде.
 Лила вернулась в шоу в 9 эпизоде.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

19 сезон
Телесезоны США 2012 года